Флаг муниципального образования Азо́вское сельское поселение Северского района Краснодарского края Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 31 августа 2010 года и 17 декабря 2010 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 6463.

Описание 
«Прямоугольное белое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, имеющее зелёную конусообразную с вогнутым верхом часть, выступающую от низа полотнища на 1/10 ширины полотнища и верхними точками не доходящую до верхнего края полотнища на 1/3 от ширины полотнища; в середине зелёной части изображены две белые, косо перекрещённые шашки, поверх которых — малиновый уширенный крест, на белом полотнище из середины зелёного конуса изображён голубой фонтан из двух струй».

Обоснование символики 
Флаг языком символов и аллегорий отражает исторические, культурные и экономические особенности района.

В окрестностях станицы Убинской, входящей в состав Азовского сельского поселения, возвышается гора Собер-Оашх (Собер-Баш). В преданиях адыгов по важности Собер (высота 735,6 м) упоминается вслед за Эльбрусом. Эта вершина, стоящая на краю кубанских степей, резко выделяется на фоне низких предгорий двумя вершинами и седловиной между ними, Посередине седловины находится родник чистейшей холодной воды. Гора Собер с её прекрасными лесами, полянами, водопадами, родниками и панорамами, открывающимися с вершины, привлекает большое количество туристов. Эта всероссийская достопримечательность Азовского поселения нашла отражение и на флаге сельского поселения в виде усечённого острия с бьющим из него фонтаном (родником). Голубой (лазоревый) цвет родника символизирует не только водные ресурсы Азовского поселения, но и так называемые «голубые» лечебные глины, расположенные вдоль реки Убин-Су, протекающей по территории поселения.

Родник, бьющий из недр горы (прообраз известного родника Римба, вытекающего из пещеры) — символ щедрости земель Азовского сельского поселения.

Азовское сельское поселение состоит из станиц Азовской и Убинской, что на флаге поселения аллегорически отражено двумя струями единого родника.

Малиновый (пурпурный) крест, подобный по форме Георгиевскому кресту и скрещённые за ним казачьи шашки — символически отражают факт создания местных станиц запорожскими казаками, осевшими на этих землях в период Кавказских войн.

Малиновый цвет (пурпур) — символ благородства, славы, достоинства, древности происхождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности, уважения, солнечного тепла и энергии.

Голубой цвет (лазурь) — символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Примечания 

Флаги с изображением шашки